Сан-Стефано — село в Болгарії.
 Сан-Стефано — колишня назва Ешилькея в Туреччині, місце підписання Сан-Стефанського мирного договору;
 Сан-Стефано — колишня назва міста Херцег-Новий в Чорногорії.

Див. також 

 Санто-Стефано